Пространство Бервальда — Моора — дифференцируемое многообразие размерности  с метрикой, определённой на касательном пространстве в каждой точке с координатами  формулой:
 .

В случае  метрика Бервальда — Моора совпадает (с точностью до линейной замены координат) с метрикой псевдоевклидовой плоскости, однако при  она не является ни псевдоевклидовой метрикой, ни классической финслеровой метрикой (в последнем случае не выполнено условие положительной определённости). Несмотря на это, метрику Бервальда — Моора часто также называют финслеровой, но иногда — псевдофинслеровой.

Впервые такая метрика была рассмотрена Людвигом Бервальдом () в работе «Sui differenziali secondi covarianti» (1927) и несколько позже — венгерским математиком Моором ().

В настоящее время предпринимаются попытки создания физической теории, альтернативной классической релятивистской физике, в которой вместо пространства Минковского используется четырёхмерное пространство Бервальда — Моора.

Примечания

Литература 
 Г. С. Асанов. Финслерово пространство с алгебраической метрикой, определяемой полем реперов. — Итоги науки и техн. Сер. Пробл. геом., 8, ВИНИТИ, М., 1977, 67-87.
 Х. Рунд. Дифференциальная геометрия финслеровых пространств, — : «Наука», 1981.
 Matsumoto, Makoto; Shimada, Hideo. On Finsler spaces with 1-form metric. II. Berwald-Moór’s metric . — Tensor (N.S.) 32 (1978), no. 3, 275—278.

Финслерова геометрия
Структуры на многообразиях